Путь домой:
 Фильмы:
 Путь домой (фильм, 1981) — советский фильм 1981 года, режиссёр Александр Рехвиашвили.
 Путь домой (фильм, 2005) () — американский фильм 2005 года, режиссёр Даг Маккиэн.
 Путь домой (фильм, 2009) — российский фильм 2009 года, режиссёр Сергей Краснов.
 Путь домой (фильм, 2010) — фильм 2010 года, режиссёр Питер Уир.
 Путь домой (фильм, 2011) — индийский фильм 2011 года, режиссёр Др. Дамодаран Биджу Кумар.
 Путь домой (фильм, 2013) () — южнокорейский фильм 2013 года, режиссёр Пан Ын Чжин.
 Путь домой (фильм, 2019) — американский фильм.
 «Путь домой» (ранее — «На дне») — уличная газета, выходящая в Санкт-Петербурге с 1994 года.